Albert I van België (1875-1934), koning der Belgen
 Albert I (musical), Belgische musical uit 2016
 Albert van Saksen, (1828-1902), koning van Saksen
 Albert I van Monaco (1848-1922), vorst van Monaco
 Albert I van Gorizia, (-1302), hertog van Gorizia
 Albert I van Namen, (-1011), graaf van Namen
 Albert I van Vermandois (-987), graaf van Vermandois